Fodor Katalin (1931–1994) pszichológus
 Fodor Katalin (1957) válogatott kosárlabdázó
 Fodor Katalin (1966) válogatott labdarúgó
 Fodor Katalin (?) Harangozó Gyula-díjas táncművész